Ausztria
Rettenbach, Borostyánkő településrészének német neve

 Németország
Rettenbach, település Bajorország Günzburg járásában
Rettenbach, település Bajorország Cham járásában